Antoine Jean Marie Thévenard – ammiraglio francese
 Antoine René Thévenard – militare e ufficiale di marina francese
 Patrice Thévenard – corridore ciclista francese
 Rachel Thevenard – attrice canadese